Djupkunsee ist der Name zweier Seen im Putorana-Gebirge, Sibirien, Russland:
 Djupkunsee (Kotui), durchflossen vom Chatanga-Quellfluss Kotui
 Djupkunsee (Kureika), durchflossen vom Jenissei-Zufluss Kureika